

Sigle 
 Team Knight Rider  – una serie televisiva di azione con elementi fantascientifici

Codici 
 TKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thakurgaon (Bangladesh)
 tkr – codice ISO 639-3 della lingua tsakhur

Altro 
 Peugeot TKR2 – un modello di scooter della Peugeot